Евгений Константинович Глембоцкий (15 июля 1924, Минск) — советский футболист, полузащитник, хоккеист, футбольный тренер, судья. Заслуженный тренер БССР.

Биография 
Участник Великой Отечественной войны, служил в ОМСБОН. Награждён Орденом Отечественной войны II степени (1985).

В официальных соревнованиях по футболу начал выступать в 1945 году в первенстве КФК за минский «Спартак». В 1946 году играл в дубле киевского «Динамо», затем вернулся в Минск, где выступал преимущественно в соревнованиях коллективов физкультуры. В составе минского «Торпедо» в 1947 году стал чемпионом и обладателем Кубка БССР. В 1948—1949 годах выступал в классе «Б» за минский «Спартак», а в 1951 году сыграл 7 матчей в классе «Б» за минское «Динамо». Включался в заявку «Динамо» в период его выступлений в классе «А», но ни одного матча в этом турнире не сыграл. В составе минских клубов «Пищевик» и «Буревестник» в конце карьеры играл в матчах Кубка СССР.

В хоккее в течение нескольких лет выступал в высшей лиге за минский «Спартак», был нападающим первого звена команды.

Судил матчи первенства СССР по хоккею, работал линейным арбитром на матчах низших лиг по футболу.

Много лет работал детским тренером в ДЮСШ № 5 г. Минска и группе подготовки футболистов минского «Динамо». Среди его воспитанников советского периода — игрок сборной СССР Виталий Старухин. В 1970—1973 годах тренировал клуб второй лиги «Химик» (Гродно), а в 1973—1974 годах возглавлял «Гомсельмаш». Некоторое время входил в тренерский штаб основной команды минского «Динамо». Затем вернулся к работе с детьми в Минске, его воспитанниками были Александр Храпковский, Алексей Вергеенко.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Минск
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Неман» Гродно
Тренеры ФК «Гомель»
Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Динамо» Минск